Барзах:

 Барзах — в исламе промежуточное состояние, в котором пребывает человеческая душа в период между смертью и днём воскресения.
 Барзах, Анатолий Ефимович (род. 1950) — российский литературовед.